Tambowka (russisch und ukrainisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen

in Russland:
 Tambowka (Amur), Verwaltungszentrum des Tambowski rajon der Oblast Amur
 Tambowka (Astrachan), in der Oblast Astrachan
 Tambowka (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Tambowka (Omsk, Sargatski), in der Oblast Omsk, Sargatski rajon
 Tambowka (Omsk, Sedelnikowski), in der Oblast Omsk, Sedelnikowski rajon
 Tambowka (Rostow), in der Oblast Rostow
 Tambowka (Samara), in der Oblast Samara
 Tambowka (Saratow), in der Oblast Saratow
 Tambowka (Woronesch, Talowski), in der Oblast Woronesch, Talowski rajon
 Tambowka (Woronesch, Ternowski), in der Oblast Woronesch, Ternowski rajon

in der Ukraine:
 Tambowka (Nyschnjohirskyj), in der Autonomen Republik Krim, Rajon Nyschnjohirskyj
 Tambowka (Melitopol), in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol